El término tijeral puede referirse a:

 Estación Tijeral, una estación ferroviaria de Chile;

 tijeral, el nombre común del ave Leptasthenura aegithaloides en Chile;

 Tijeral, un pueblo de Chile.